AlphaGo gegen Ke Jie war ein Go-Match auf dem Wuzhen Future of Go Summit 2017 vom 23.–27. Mai 2017 in Wuzhen, China. Der Weltranglistenerste im asiatischen Strategiespiel Go Ke Jie musste sich dabei dreimal der künstlichen Intelligenz AlphaGo geschlagen geben.

Spiel 1
AlphaGo (weiß) gewann am 23. Mai 2017 mit 0,5 Punkten.

Spiel 2
AlphaGo (schwarz) gewann durch Aufgabe.

Spiel 3
Da AlphaGo das Turnier mit den vorherigen beiden Spielen bereits gewonnen hatte, erlaubte man Ke Jie auf eigenen Wunsch hin, auch im dritten Spiel weiß zu spielen, obwohl er im laut Turnierregeln schwarz zu spielen hatte. AlphaGo (schwarz) gewann durch Aufgabe.

Weblinks 
 , vom 23. Mai 2017
 , vom 25. Mai 2017
 , vom 27. Mai 2017

Einzelnachweise 

Go
Künstliche Intelligenz